Ziemia Radomska – czasopismo wydawane w latach 1928–1935 (z przerwami)
 Ziemia Radomska – potoczne określenie regionu kulturowego Radomskie
 Ziemia radomska (województwo sandomierskie) – jednostka terytorialna województwa sandomierskiego w średniowieczu, w I Rzeczypospolitej wymienna nazwa powiatu radomskiego województwa sandomierskiego